

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Dąbrówka Wielka – część miasta Piekary Śląskie
 Dąbrówka Wielka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Dąbrówka Wielka – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce 
 Dąbrówka Wielka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dywity
 Dąbrówka Wielka - dawna nazwa wsi w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Zbąszynek.

Zobacz też 
 Dąbrowa, Dąbrówka, Dąbrówka Mała